Mastersound foi um famoso estúdio de dublagem de São Paulo que dublou diversas séries, tanto animadas quanto filmadas.

Nos anos de 1990, o estúdio carioca Telecine trabalhava com parceria com a Mastersound de São Paulo, criando algo inédito na dublagem brasileira, uma dublagem mista entre Rio de Janeiro e São Paulo, mas sempre creditada pelo nome da Mastersound. Após o fechamento da Telecine em 2006, a Mastersound também não aguentou e fechou suas portas em 2009.

Lista de filmes e séries dubladas

 Pokémon (1ª temporada)
 Neon Genesis Evangelion (primeira dublagem nos tempos da extinta TV Locomotion)
 Solbrain
 Franklin (a partir da 1ª à 5ª temporada)
 Akira (DVD/TV Bandeirantes/Netflix)
 24 Horas
 24 Horas - A Redenção
 D'Artagnan e os Três Mosqueteiros
 King Kong (desenho animado)
 X-Men
 Medabots
 Operação Miami (1ª e 2ª temporada)
 Garotas Selvagens
 Early Edition (Edição de Amanhã)
 Street Fighter II Victory
 Saber Marionette R
 Saber Marionette J
 Saber Marionette J Again
 Saber Marionette J to X
 Those Who Hunt Elves (Caçadores de Elfas)
 Martian Successor Nadesico: The Prince of Darkness (Filme do Anime)
 Mulher aranha
 O Mundo das Spice Girls
 Os Monstros
 Os Miseráveis
 Willi, o Ratinho Viajante
 Autopista
 A Lenda de Ellcia
 Burn Up W
 A Filha do Presidente
 Um Misterioso Assassinato em Manhattan
 O Professor Aloprado (redublagem para Rede Globo)
 Inimigo Íntimo
 Patlabor
 Razão e Sensibilidade
 Esquadrão das Virgens
 Wanwan Sanjushi
 Birdy the Mighty
 A Máscara do Zorro
 Sorriso Metálico
 Tabbo - Jogando com o Assassino
 Uma Ninja da Pesada
 Madeline
 Código Para O Inferno
 Espelhos do Medo
 A Múmia (desenho animado)
 O Quinteto
 Tá Todo Mundo Louco!
 Jumanji
 O Amor é Cego
 Vôo United 93
 Mr. Bean: O Filme
 ABC do Amor
 The Nanny
 Solbrain
 Os Miseráveis
 Eu Sei O Quê Vocês Fizeram no Verão Passado
 Misery / Louca Obsessão
 Karate Kid 4 - A Nova Aventura
 Sorte no Amor
 Viagem Maldita
 A Rede
 Garotos Brancos
 Difícil Decisão
 A lenda do demônio
 Noriega - O Favorito de Deus
 Um Conto de Natal
 Deu a Louca de Hollywood
 Os Reis da Rua
 12 Rounds
 Alice no País das Maravilhas (dublagem para Spot Films em VHS)
 Ronin

Estúdios de dublagem extintos do Brasil
Estúdios de dublagem de São Paulo